Сіміон () — румунське прізвище.

 Мар'ян Сіміон (!975) — румунський боксер, олімпійський медаліст.
 Дорел Сіміон (1977) — румунський боксер, олімпійський медаліст.
 Віорел Сіміон (1981) — румунський боксер, призер чемпіонатів світу та Європи.
Румунські прізвища